Никола́й Никола́евич Купрея́нов (1894—1933) — российский, советский художник-график, мастер рисунка, ксилографии и литографии, книжной графики, педагог.

Биография 
Родился во Влоцлавске (ныне Влоцлавек, Польша) в семье потомственных дворян. Отец — Николай Николаевич Купреянов (1864—1925), в 1911—1917 — сувалкский губернатор. Мать — Мария Геннадиевна Купреянова, урожд. Мя́гкова (1866—1941). Н. Н. Купреянов — троюродный племянник поэта Серебряного века Михаила Кузмина и внучатый племянник публициста Н. К. Михайловского.

Окончил Тенишевское училище (1912) и юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1916). Одновременно занимался в частных студиях Д. Н. Кардовского (1912—1914) и К. С. Петрова-Водкина (1915—1916). В 1915 году несколько месяцев брал уроки техники гравюры на дереве у А. П. Остроумовой-Лебедевой.

В 1917 году служил в действующей армии вольноопределяющимся лейб-гвардии 1-го Мортирного артиллерийского дивизиона, участвовал в боевых действиях на Волыни и в Галиции. В том же году был принят в Константиновское артиллерийское училище, где до октябрьского переворота 1917 года проходил курс ускоренной подготовки.

Одновременно с 1917 года начал участвовать в художественных выставках. В 1918-м Румянцевский музей приобрел несколько гравюр Купреянова. С 1918 года начал сотрудничать с издательствами.

В 1919-м по приглашению отдела ИЗО Наркомпроса руководил графической мастерской в бывшей Школе Общества поощрения художеств; одновременно преподавал рисунок в Петроградском Высшем институте фотографии и фототехники. В том же году преподавал гравюру в Государственных трудовых учебных мастерских декоративных искусств (бывшее Училище технического рисования барона Штиглица).

В 1920—1921 работал в Костроме уполномоченным отдела ИЗО Наркомпроса по делам Костромских Государственных свободных художественных мастерских. Руководил графической мастерской, преподавал рисунок. Организовал в Костроме Музей Живописной культуры (1920).

В 1921 году переехал в Москву. В сентябре 1921-го зачислен во ВХУТЕМАС «профессором и заведующим лабораторией шрифта». В 1922—1923 гг. профессор и заведующий лабораторией книги. Преподаватель литографского отделения (1923—1924), заместитель заведующего литографским отделением (1924—1926); с мая 1926 года — профессор по курсу литографии, заведующий литографским отделением. С 1926 преподавал рисунок на литографском и фотомеханическом отделениях.

В феврале 1929-го лишен избирательных прав «как бывший дворянин, крупный помещик, владевший имением свыше 1000 десятин земли и сын губернатора», в связи с чем был отчислен из ВХУТЕИНа (как именовался ВХУТЕМАС с 1927 года) и в марте 1929 г. прекратил руководство литографским отделением полиграфического факультета.

С 1928 преподавал рисунок на Изоотделении Единого художественного рабфака (Рабфак Искусств).

В 1921—1929 Купреянов ежегодно приезжает в усадьбу Селище Костромского уезда, принадлежавшую до 1917-го его предкам с материнской стороны (часть усадебного дома оставалась во владении семьи до конца 1930 года); делает зарисовки, которые к середине 1920-х приведут к созданию обширных графических серий «Стада» и «Вечера в Селище», признанных позже шедеврами русской графики.

В 1925 году Н. Н. Купреянову за гравюры на дереве присуждена Золотая медаль на Международной выставке декоративных искусств в Париже.

В том же 1925-м вступает в Общество станковистов (ОСТ).

В 1927-м — первая персональная выставка в Картинной галерее Татарской АССР, издан каталог с вступительной статьёй А. А. Федорова-Давыдова (Казань, 1927). Представлено более 220 произведений — гравюры, литографии и рисунки (1916—1927).

В 1928-м участвовал в Выставке художественных произведений к десятилетнему юбилею Октябрьской революции (Москва) сериями работ «Завод», «Морской транспорт» и «Железнодорожные пути» (1926—1927), где получил первую премию.

В 1928-м по командировке Наркомпроса посетил (вместе с художниками П. В. Вильямсом и Ю. И. Пименовым) Германию и Италию.

В марте 1930-го был арестован ОГПУ по доносу о связях с белоэмигрантами и группой монархистов, две недели провел в заключении на Лубянке, но был выпущен как не являющийся «социально-опасным элементом».

В 1930—1931 был в творческих командировках от Всекохудожника (Всероссийское кооперативное объединение «Художник») на рыбных промыслах Каспийского моря. Исполнил серии акварелей, вел графический дневник, один из двух томов которого был факсимильно издан посмертно.

В 1932-м был в командировке от Изогиза в деревне Казановка Московской обл., колхоз «Трудовик»; командирован на корабли Балтфлота, где работал над рисунками и акварелями (позднее исполнил ряд литографий на ту же тему) к выставке «15 лет РККА» (1933).

В 1932—1933 — доцент Московского полиграфического института, преподавал рисунок.

В 1933 году в возрасте 39 лет Н. Н. Купреянов утонул в подмосковной речке Уча. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Первая жена — Наталья Сергеевна Изнар (01.02.1893-10.07.1967), художник.
 Вторая жена — Вера Яковлевна Каган-Шабшай (1905-08.04.1988), хореограф.
 Дочь от первого брака Вера Николаевна Купреянова (1916—1934).
 Сын от второго брака — Яков Николаевич Купреянов (08.09.1932-25.03.2006) — скульптор, заслуженный художник РФ. Автор надгробного памятника Н. Н. Купреянову (архитектор Ю. Баданов) на Новодевичьем кладбище.

Творчество 

Купреянов начинал творческий путь с гравюры на дереве, в которой стал одним из ведущих мастеров (художественная критика 1920-х называла его имя в одном ряду с В. А. Фаворским и А. И. Кравченко). В начале 1920-х испытал влияние левого искусства. Добившись в гравюре на дереве значительных достижений, в середине 1920-х Купреянов переключился на работу в станковом рисунке, снискав в этой области большую известность. Художественный критик и искусствовед А. М. Эфрос в статье «Н. Купреянов и его дневники» (1937) назвал Н. Н. Купреянова «одним из самых больших наших рисовальщиков — может быть, самым одаренным». К самым известным графическим сериям Н. Н. Купреянова относятся рисунки и акварели «Стада», «Вечера в Селище», «Тюрчанки», «Рыбные промыслы».

 Н. Н. Купреянов создал новый жанр в истории изобразительного искусства — графический дневник художника. Его каспийские «Дневники художника» вошли в историю отечественного изобразительного искусства в качестве классических произведений. Они хранятся в Отделе рисунка Гравюрного кабинета ГМИИ им. А. С. Пушкина. Многие зарисовки из этих дневников разошлись на репродукции в учебниках по рисунку.

В книжной графике среди значительных работ Купреянова можно назвать: «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» В. Маяковского (1925), «Спор между домами» Н. Агнивцева (1925), «Зверинец» Б. Пастернака (1929) и др. Купреянову принадлежит оформление программных сборников Литературного центра конструктивистов (ЛЦК): «Мена всех» (1924), «Госплан литературы» (1925), «Бизнес» (1929).

Н. Н. Купреянов прожил всего 39 лет, но сумел оставить после себя большое количество рисунков и гравюр, многие из которых хранятся в ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Русский музей, ГМИИ им. Пушкина и др.) и за рубежом.

Выставки 
Персональные и групповые выставки:
 1925 — Выставка рисунков группы художников: Л. А. Бруни, Н. Н. Купреянова, В. В. Лебедева, П. И. Львова, П. В. Митурича, В. Е. Татлина, Н. А. Тырсы, Гос. Цветковская галерея, Москва.
 1927 — Выставка «Николай Николаевич Купреянов». Картинная галерея Татарской АССР, Казань.
 1933—1934 — Посмертная выставка «Николай Николаевич Купреянов (1894—1933)» в выставочном зале «Всекохудожник» (Кузнецкий мост, 11), Москва.
 1958 — Выставка произведений художников Л. А. Бруни, Н. Н. Купреянова, П. В. Митурича. Московский дом художника.
 1984 — Выставка Н. Н. Купреянова к 90-летию со дня рождения в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина,Государственной Третьяковской галереи и из собрания Якова Николаевича Купреянова.
 1996 — Выставка Н. Н. Купреянова к 100-летию со дня рождения в Гос. Третьяковской галерее на Крымском валу. Из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина,Государственной Третьяковской галереи и из собрания Якова Николаевича Купреянова.

Примечания

Литература 

 
 Купреянов Николай Николаевич. Биография и творчество художника на Artonline.ru
 
 Федоров-Давыдов А. А. Очерк о художнике Н. Н. Купреянове // Николай Николаевич Купреянов: [каталог выставки]. Казань, 1927. С. 3-17.
 Аранович Д. Николай Купреянов // Жизнь искусства. 1928. № 40. С. 2, 3.|Аранович Д. Николай Купреянов // Жизнь искусства. 1928. № 40. С. 2, 3.
 Эфрос Абрам. О дневниках Н. Купреянова // Искусство. 1933. № 5. С. 37-39
 Купреянов Н. Дневники художника. М. — Л.: Искусство, 1937. [послесл: С. Разумовская].
 Чегодаев А. Д. Николай Николаевич Купреянов [Вступит. ст.] // Выставка произведений художников Л. А. Бруни, Н. Н. Купреянова, П. В. Митурича. Каталог. М., 1958. C. 23-28.
 Николай Николаевич Купреянов [Альбом. Вступит. ст. Г. Гурьевой.] М., 1959.
 Розанова Н. Купреянов и книжная графика // Искусство книги. Вып 3. [М., 1962.] С. 262—269.
 Лидин Вл. Н. Н. Купреянов // Вл. Лидин. У художников. М., 1972. С. 40-46.
 
 Чегодаев А. Д. Н. Н. Купреянов // Мои художники: Избр. статьи об искусстве от времен Древней Греции до двадцатого века. Художники Запада. Сов. мастера. Из истории искусствознания. М., 1974. С. 169—181.
 Николай Николаевич Купреянов. Гравюры на дереве [Вступит. ст. Ю. Молока]. Л., 1980.
 Молок Ю. «Дневники художника» Н. Н. Купреянова // Памятные книжные даты. 1987. [М., 1987.] С. 276—281.
 Ельшевская Г. Один из основоположников: Детская книга в творчестве Н. Купреянова // Детская литература. 1987, № 9. С.60-63.
 Герчук Ю. Шрифт в гравюрах Н. Н. Купреянова // Иллюстрация. М., 1988. С. 257—270.
 Герчук Ю. Купреянов среди своих современников // Искусствознание. М., 1999. Вып. 2/99. С. 430—448.
 Кораблева К. А. Николай Купреянов. Стилистическая эволюция // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 2. СПб, 2012. С. 483—487.

Ученики Дмитрия Кардовского
Художники XX века
Плакатисты СССР
Графики России
Художники России XX века
Графики СССР
Гравёры XX века
Художники русского авангарда
Графики русского авангарда
Награждённые участники Всемирной выставки (1925)
Художники-иллюстраторы России
Художники журнала «Мурзилка»
Выпускники Тенишевского училища
Художники России в общественном достоянии
Утонувшие
Похороненные на Новодевичьем кладбище